

Ярошкі — село в гміні Бжезіни Бжезінського повіту Лодзинського воєводства
 Ярошкі — село в гміні Пйонкі Радомського повіту Мазовецького воєводства